Игорь Георгиевич Носовский (,  — 22 февраля 2015, Киев) — , профессор, патриарх науки о трении и износе материалов. Он остается одной из самых ярких фигур современной трибологии.

Биография 
Родился 4 октября 1920 года в г. Свердловск, Луганской области (При рождении фамилия была Носовской, случайно была изменена во время войны). В 1936 году поступил в Днепропетровский металлургический институт на специальность «Производство чугуна и стали». В 1941 году принимал активное участие в обороне Днепропетровска от немецко-фашистских захватчиков. В 1941 году поступил в авиационную академию им. Жуковского (Москва), которую успешно окончил в 1944 году. После окончания воевал на Белорусском фронте. Войну закончил в Берлине (Германия). В августе 1945 года женился на Головниной Виктории Степановне, дочери главного хирурга г. Магнитогорск, Головнина Стефана Кирилловича. В 1957 году в Киеве родился сын Носовский Олег Игоревич.

Служил в Вольске, Саратовская область, потом был переведен на преподавательскую работу в военное училище в г. Васильков, Киевская область, а затем в Киевское высшее военное авиационное инженерное училище (Киев), в котором и проработал до его ликвидации. Полковник, доктор технических наук, профессор, 20 лет заведовал кафедрой авиационного материаловедения и химии.

Область научных интересов Игоря Георгиевича весьма обширна. Выполненные под его руководством крупные исследования в области трибологии получили широкое признание как в СССР, Украине, России, так и за рубежом.

Проблемой трения твердых тел Игорь Георгиевич начал занимался в 50-х годах под руководством Б. И. Костецкого. Значительное место в научной деятельности И. Г. Носовского занимает исследования влияния газовой среды на развитие процессов трения и изнашивания металлов: железо, кобальт, никель, сталь, а также влияние аллотропических превращений на развитие процессов окислительного изнашивания и схватывания.

На 2012 год Игорь Георгиевич Носовский подготовил 75 кандидатов наук и 5 докторов наук. Им самим и в соавторстве написано более 200 научных статей, имеет 25 авторских свидетельств, 7 учебников, 5 монографий.

22 февраля 2015 году на 95 году жизни скончался, похоронен на Совском кладбище в г. Киев.

Ссылки 
 http://www.kvvaiu.net/history/Commanders.asp .,
 http://lib.pstu.edu/…/cgiirbis_64.exe?…
 http://masters.donntu.edu.ua/2010/fimm/shevchenko/diss/index.htm
 http://www.referun.com/…/povyshenie-iznosostoykosti-elementov-… — Россия
 http://nauu.ru/-quest-id-eq-2848
 http://www.mexanik.ru/0399/pred.htm 
 https://web.archive.org/web/20101118062853/http://www.zntu.edu.ua/base/i2/iff/k3/ukr/tribos/books/izgotbm/19.htm
 http://www.dissercat.com  › … › Трение и износ в машинах
 http://aki.nau.edu.ua/?page_id=382 
 http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/…/126.pdf
 http://www.tribo-test.com/Kniga%201.pdf 
 http://www.tribo-test.com/Kniga3.pdf

Литература 
 Монография: Влияние газовой среды на износ металлов. Носовский И. Г., «Техніка», Киев, 1968, 181 стр. УДК 546.3.004.6; http://www.tribo-test.com/Kniga%201.pdf  *Проблеми тертя та зношування. Науково-технічний збірник, вип. 54. Київ, «НАУ-друк» 2010, стр. 248.
 Костецкий Б. И., Носовский И. Г. Износостойкость и антифрикционность деталей машин. 

Учёные в области трибологии
Похороненные на Совском кладбище